«Shawn Mendes» — третий студийный альбом канадского певца Шона Мендеса, выпущенный 25 мая 2018 года звукозаписывающей компанией Island Records. Альбом дебютировал с первой строчки американского хит-парада Billboard 200 (третий чарттоппер Мендеса).

История 
Shawn Mendes дебютировал на первом месте в США американского хит-парада Billboard 200 (третий чарттоппер Мендеса) с продажами в 182,000 копий за первую неделю, из которых 142,000 копий — чистые продажи, без учёта стриминга. Также альбом дебютировал на позиции № 1 и на родине певца в Канаде Billboard Canadian Albums (32,000 единиц, третий чарттоппер и в США и в Канаде).

Отзывы 

Альбом получил положительные и умеренные отзывы музыкальной критики и интернет-изданий: Metacritic, Associated Press, The Independent, NME, USA Today, Rolling Stone, Variety, The New York Times, The Guardian, Pitchfork.

Награды и номинации

Итоговые годовые списки

Список композиций 
Источник: iTunes Store.

Чарты

Сертификации

Ссылки 

Альбомы 2018 года
Альбомы Island Records
Альбомы Шона Мендеса
Альбомы, спродюсированные Райаном Теддером
Альбомы, спродюсированные Джоэлом Литтлом
Альбомы, возглавлявшие Billboard 200
Альбомы, возглавлявшие Canadian Albums